La Grotte des Ain Beni Add est une grotte qui se situe au parc national de Tlemcen qui est à environ  de la ville de Tlemcen. Cette grotte a environ  et a été ouverte en .

Notes et références

Voir aussi 
 Parc national de Tlemcen

Grotte en Algérie
Géographie de l'Algérie
Grotte touristique